Скуґоґ — містечко в Даремі, Онтаріо, Канада
 Скуґоґ — озеро в басейні Великих озер
 Скуґоґ — річка, що витікає з озера Скуґоґ і впадає до озера Стерджен